Ḩukūmatī Dahanah-ye Ghōrī är en distriktshuvudort i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Baghlan, i den nordöstra delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Kabul. Ḩukūmatī Dahanah-ye Ghōrī ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Ḩukūmatī Dahanah-ye Ghōrī är varierad. Den högsta punkten i närheten är Kōh-e Chūnghar,  meter över havet,  kilometer nordväst om Ḩukūmatī Dahanah-ye Ghōrī. Runt Ḩukūmatī Dahanah-ye Ghōrī är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga andra samhällen i närheten.

Trakten runt Ḩukūmatī Dahanah-ye Ghōrī består i huvudsak av gräsmarker.  Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Baghlan (provins)